Piwdenne (ukrainisch ; russische Entsprechung Piwdennoje/Пивденное oder Juschnoje/Южное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Piwdenne
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Piwdenne (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Piwdenne (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Piwdenne (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Piwdenne (Melitopol, Semeniwka), Landgemeinde Semeniwka
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Piwdenne (Melitopol, Nowowassyliwka), Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Piwdenne (Derhatschi)

Siehe auch:
 Juschne (Begriffsklärung)